Старк може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Старк (окръг, Илинойс)
 Старк (окръг, Охайо)
 Старк (окръг, Северна Дакота)